L'invitto
 L'invitto – racconto di Ernest Hemingway, facente parte della raccolta I quarantanove racconti
 L'invitto – film del 1956, diretto da Satyajit Ray, tratto dal romanzo Pather Panchali
 L'invitto – film TV del 1975, sceneggiato diretto da Gian Pietro Calasso, tratto dal racconto omonimo di Ernest Hemingway